Ушаковское — село в Шенкурском районе Архангельской области. Входит в состав муниципального образования «Ровдинское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 75 километрах на юго-запад от города Шенкурска, на левом берегу реки Суланда, притока Пуи. Ближайшие населённые пункты: на юго-западе деревня Камешник.
 Часовой пояс

Население

История 
Верхнесуландский приход был образован в конце 17-го века, до этого близрасположенные деревни входили в Суландский приход. Первый храм был построен в 1684 году в честь Прокопия Устюжского и просуществовал до 1842 года.

Деревня указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Шенкурского уезда(1-го стана) Архангельской губернии под номером «2068» как «Ветретинское (Ушакова, Верхне-Суланский погостъ)». Насчитывала 4 двора, 14 жителей мужского пола и 15 женского.

Храмовый комплекс Верхнесуландского прихода  состоял из двух храмов:

Церковь Прокопия Устюжского - деревянная церковь, построеная в 1844 году взамен утраченой. 

Церковь Сретения Господня - деревянная церковь 1792 года постройки. 

В 1884 году в церковной трапезе организована церковно-приходская школа, в которой в том же году учится 20 мальчиков и 4 девочки. 

В «Списке населенных мест Архангельской губернии к 1905 году» деревня Ушаковская(Погостъ) насчитывает 5 дворов, 15 мужчин и 17 женщин.  В административном отношении деревня входила в состав Верхосуландского сельского общества Верхосуландской волости, также указано, что в деревне находится волостное правление.

1 марта 1918 года из Верхосуландской волости выделяется Михайловская волость и Михайловское сельское общество, центром которых становится село Ушаковское.

На 1 мая 1922 года в поселении 14 дворов, 25 мужчин и 37 женщин.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Ровдинское»